Een verkeersweg:
 N869 (België)
 N869 (Nederland), zie Provinciale weg 869

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing